Куман (Chimbu, Kuman, Simbu) — папуасский язык, на котором говорят народы куман и генагане в субпровинции Миндж провинции Уэстерн-Хайлендс северной части провинции Симбу в Папуа-Новой Гвинее.

У куман есть диалекты йонгомугл, нагане (генагане, геногане), куман.

Письменность 
Язык куман пользуется латинским афавитом.

 Дифтонги на письме передаются двумя буквами для гласных: iu [iu], ui [ui], au [au], ou [ou], ei [ei], ai [ai], oi [oi], eu [eu].

Примечания

Ссылки 
 Куман на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки